En ornithologie, une linotte est un petit oiseau passereau granivore de la famille des Fringillidés, au plumage gris fauve, ornementé de rouge carmin sur la tête et la gorge chez le mâle en période nuptiale.

Plusieurs espèces d'oiseaux de cette famille sont ainsi désignés.

Appellation et historique 
Ces oiseaux étaient aussi appelés linots, mais cette forme est désormais désuète, et c'est le féminin qui est employé pour désigner les deux sexes.

Si l'on s'en tient aux noms normalisés affectés par la CINFO, l'appellation « linotte » ne désignerait que quatre espèces du genre Linaria. Par extension, d'autres espèces sont nommées ainsi, en particulier parmi les sizerins.

C'est à ces espèces que fait référence l'idiotisme animalier « tête de linotte », employé pour désigner une personne pauvre d'esprit, la pensée populaire voulant que ces petits oiseaux soient peu malins, car ils construisent leurs nids à la vue des éventuels prédateurs.

Listes de linottes

Les linottes de la CINFO 
Si l'on s'en tient aux appellations normalisées de la CINFO, on compte 4 espèces de linottes :
 Linotte à bec jaune — Linaria flavirostris
 Linotte mélodieuse — Linaria cannabina
 Linotte de Warsangli — Linaria johannis
 Linotte du Yémen — Linaria yemenensis

Linottes non normalisées 
Dans le langage courant, d'autres espèces sont appelées linottes, et certaines des espèces précédentes ont d'autres appellations :
 Linotte boréale — Acanthis flammea, et particulièrement la sous-espèce type, A. f. flammea
 Linotte cabaret — Acanthis cabaret ou Acanthis flammea cabaret
 Linotte de Hornemann — Acanthis hornemanni
 Linotte montagnarde — Linaria flavirostris
 Linotte vulgaire — Linaria cannabina
 Linotte d'Ankober — Crithagra ankoberensis

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu